Dattari ist der Familienname folgender Personen:

 Ghinolfo Dattari (* um 1537; † 1617), italienischer Sänger und Komponist
 Giovanni Dattari (1853–1923), italienischer Münz- und Antiquitätenhändler und Numismatiker